ISO 3166-2:GG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Гернси. Стандарт охватывает Гернси. Геокод состоит из: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Гернси — GG. Гернси является коронным владением британской короны Великобритании. Геокод являются подмножеством кода домена верхнего уровня — GG, присвоенного Гернси в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Гернси

Пограничные Гернси государства 
 Франция — ISO 3166-2:FR (на востоке, на юге (морская граница)).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Гернси

Ссылки 
 Геокоды Гернси 

2:GG